

Presentación previa 
Bai Yan y Riccardo Ghedin eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Johan Brunström y Andreas Siljeström ganaron el título tras derrotar en la final Gero Kretschmer y Alexander Satschko.

Cabeza de serie 

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Finalistas)
  Marcelo Demoliner /  Frederik Nielsen (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Ilija Bozoljac /  František Čermák ''(Primera ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bangkok 2016